Jacky Lemée
Yann Lemée